Монте Верде има више значења:

 Монте Верде, Артуро Салазар Пуенте (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Монте Верде (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Верде (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Верде (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Верде (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Верде (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Верде (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Верде (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Верде (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Верде, Алтамира (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Монте Верде (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Монте Верде (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Верде (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Верде (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Верде (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Монте Верде (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Верде, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Верде (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Верде (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Монте Верде (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монте Верде (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Монте Верде (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Монте Верде (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Верде (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Верде (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Верде (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Верде (Тискакалкупул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику